Максим Лужа́нин (настоящее — Александр Амвросьевич Карата́й; ; 20 октября (2 ноября) 1909 — 13 октября 2001, Минск) — белорусский советский прозаик, поэт, кинодраматург и переводчик, критик. Заслуженный деятель искусств БССР (1969). Лауреат Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1965). Заслуженный деятель культуры Польши (1975). Член СП СССР (1943).

Биография 
Родился 20 октября (2 ноября) 1909 года в крестьянской семье в деревне Пруссы (ныне — Солигорский район, Минская область, Беларусь).

Окончил Минский белорусский педагогический техникум (1928). Учился на литературно-лингвистическом отделении педагогического факультета Белорусского государственного университета (1928—1930). Участвовал в работе литературного объединения «Маладняк», «Узвышша». Работал в редакции журнала «Узвышша» (1930—1931), на Белорусском радио (1931—1933).

Летом 1931 г. женился на поэтесе Евгении Пфляумбаум. В 1933 году был репрессирован и на 2 года сослан в Мариинск (ныне Кемеровская область). В 1935—1941 годах — редактор Главной редакции литературы по машиностроению в Москве. Реабилитирован в 1956 году.

В начале Великой Отечественной войны был призван в ряды РККА. После окончания Подольского пехотного училища (1942) участвовал в боях под Сталинградом. После демобилизации из армии в 1944 году работал заместителем отдела культуры в редакции газеты «Звязда», ответственным секретарём журнала «Вожык», в АН БССР. С 1959 года — член сценарной коллегии киностудии «Беларусьфильм», в 1967—1971 годах — главный редактор студии. В 1968 году участвовал в работе XXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Депутат ВС БССР в 1967—1985 годах.

Умер 13 октября 2001 года. Похоронен рядом с женой на кладбище деревни Паперня Минского района.

Сценарии 
  «Павлинка» (экранизация пьесы Янки Купалы «Павлинка»)
  «Народный поэт» (документальный)
  «Первые испытания» по мотивам трилогии Якуба Коласа «На росстанях»; совместно с Аркадием Кулешовым)
  «Запомни этот день» (совместно с Аркадием Кулешовым)
  «Живите дольше, хлопцы» (телемемуары, Белорусское телевидение)
  «Тишка Гартный» (документальный)

Библиография

Сборники поэзии 
  («Шаги») (1928)
  («Новая развилка») (1930)
  («Единогласно») (1931)
  («Голосует весна за весну») (1931)
  («Октябрём! Июлем! Маем!») (1931)
  («Первомайская улица») (1932)
  («Широкое поле войны») (1945)
  («Поступь») (1950)
  («Свет Родины») (1952)
  («Языком сердца») (1955)
  («Просторы») (1958)
  («Избранные произведения» в 2 томах) (1960)
  («Собрание сочинений» в 3 томах) (1968—1970)
  («Роса на колосе») (1973)
  («Жажда крыла») (1974)
  («Лявониха») (1977)
  («Собрание сочинений» в 4 томах) (1979)
  («Голоса над югом») (1980)
  («Поговори со мной, земля») (1983)
  («Вернусь ветром») (1987)

Поэмы 
  («Неоплаченный счёт») (1930)
  («Голоса городов») (1932)
  («Как рождался новый мир») (1975)

Детская литература 
  («Стихи для детей») (1948)
  (поэма-сказка «Кто делает погоду») (1960)

Сборники прозы, критики, публицистики 
  («Силивон на даче») (1958)
  («Глазами времени») (1964)
  («Колас рассказывает о себе») (1964)
  («Двенадцать вечерних кострищ») (1968)
  («Репортаж с рубцом на сердце») (1973)
  («Люди, птицы, простор») (1976)
  («С утра до вечера») (1978)
  («Песни из сторожки») (1982)
  («Встречи») (1982)
  («трое») (1989)

Переводы 
Переводил на белорусский язык с русского и польского языков. Перевел на белорусский язык произведения М. Горького («Жизнь Клима Самгина»), А. Грибоедова («Горе от ума»), Н. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Избранные произведения»), А. Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), М. Шолохова («Они сражались за Родину»), Н. Рыбака («Переславская Рада»), отдельные произведения А. Пушкина, А. Мицкевича, Н. Некрасова, И. Бунина, В. Сырокомли, Ю. Тувима, В. Маяковского, Я. Смелякова.

В переводе на русский язык 
 Лужанин, М. Стихи / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Ленинград : Советский писатель, 1952. — 161 с.
 Лужанин, М. Приглашение на озеро Нарочь : Стихи / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Москва : Советский писатель, 1956. — 91 с.
 Лужанин, М. Это было в Беларуси : Стихи / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Ленинград : Советский писатель, 1959. — 206 с.
 Лужанин, М. Якуб Колас рассказывает / М. Лужанин; авторизован. перевод с бел. Е. Мозолькова. — Москва : Советский писатель, 1964. — 398 с.
 Лужанин, М. Журавлиное небо : Стихи и поэмы / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Ленинград : Советский писатель, 1967. — 120 с.
 Лужанин, М. Двенадцать вечерних костров : рассказы / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Москва : Советский писатель, 1970. — 326 с.
 Лужанин, М. Когда рождался новый мир : Поэмы, стихи / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Минск : Мастацкая літаратура, 1984. — 221 с.
 Лужанин, М. Начало человека : стихотворения, поэмы / М. Лужанин; авторизован. перевод. — Москва : Советский писатель, 1985. — 102 с.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств БССР (1969)
 Заслуженный деятель культуры Польши (1975)
 Государственная премия БССР имени Якуба Коласа (1965) — за книгу «Колас расказвае пра сябе»
 Орден Ленина (14.06.1990)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовое отличие» (25.02.1955)
 Медаль Франциска Скорины (1991)
 Орден Отечественной войны II степени
 медали

Память 
Максиму Лужанину посвящены документальные фильмы «М. Лужанин рассказывает» (1991) и «Назавершаная хата» (1993).

Примечания

Литература 
 Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. 3 / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн.: Беларуская навука, 2001. — С. 285.

Ссылки 
 [knihi.com/Maksim_Luzanin/ Максим Лужанин] в библиотеке «Беларуская Палічка»

Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Дипломаты Белоруссии
Мемуаристы Белоруссии
Биографы Белоруссии
Сатирики Белоруссии
Коласоведы
Детские писатели Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения Узвышша
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Родившиеся в Минской губернии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании